Knutson ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Knutson, US-amerikanischer Mathematiker
 Coya Knutson (1912–1996), US-amerikanische Politikerin
 David Knutson (* 1946), US-amerikanischer Opernsänger mit den Stimmlagen Tenor und Countertenor
 Gabriela Knutson (* 1997), tschechische Tennisspielerin
 Gar Knutson (* 1956), kanadischer Politiker
 Harold Knutson (1880–1953), US-amerikanischer Politiker
 Greta Knutson (1899–1983), schwedische Künstlerin

Siehe auch:
 Knutsen
 Knudsen
 Knudson
 Knutsson
 Knudtzon
 Knutzon